Frieze steht für:

 Frieze (Magazin), Londoner Kunstmagazin
 Frieze Art Fair, Londoner Kunstmesse des Magazins (ab 2003)
 Frieze-Teppich, als Kurzform: Teppichart aus gekräuselten Garnen

Person:
 Alan Frieze (* 1945), britischer Informatiker

Siehe auch:
 Fries (Architektur)